Wojciech Jóźwiak (1938-) – autor książek dotyczących rolnictwa
 Wojciech Kazimierz Jóźwiak (1944-2012) – profesor zwyczajny (Politechnika Łódzka), autor książek dotyczących chemii
 Wojciech Jóźwiak (1951-) – polski astrolog
 Wojciech Jóźwiak (?) – polski filolog

Przypisy